Copa Hector Gomez 1938 – mecz towarzyski o puchar Hectora Gomeza odbył się po raz trzeci w 1938 roku. W spotkaniu uczestniczyły zespoły: Urugwaju i Argentyny.

Mecze 

Triumfatorem turnieju Copa Hector Gomez 1938 został zespół Argentyny.

Copa Hector Gomez
1938 w piłce nożnej